Сан-Ильдефонсо,  — распространённое географическое название в испано- и португалоязычных странах. Происходит от имени святого Ильдефонса Толедского).

 Сан-Ильдефонсо (Сеговия) — город в Испании
 Ла-Гранха де Сан-Ильдефонсо — резиденция испанских королей
 Сан-Ильдефонсо (мыс), мыс на Филиппинах
 Сан-Ильдефонсо-Иштауакан, муниципалитет в Гватемале
 Сан-Ильдефонсо (полуостров), полуостров на Филиппинах
 Сан-Ильдефонсо-Пуэбло, избирательный округ в США, штат Нью-Мексико, на территории, принадлежащей коренным индейцам-пуэбло
 Сан-Ильдефонсо (Булакан), муниципалитет на Филиппинах, провинция Булакан
 Сан-Ильдефонсо (Южный Илокос), муниципалитет на Филиппинах, провинция Южный Илокос
 Сан-Ильдефонсо (Сальвадор), муниципалитет в Сальвадоре, провинция Сан-Висенте
 Ильдефонсо (острова) — архипелаг Чили
 Сан-Ильдефонсо — вымышленный населённый пункт, место действия романа «Белый вождь» Томаса Майн Рида

См. также 
 Ильдефонс